SS Edmund Fitzgerald var ett fraktfartyg på Övre sjön som fraktade järnmalm. Fartyget sjönk den 10 november 1975 vid 19:30-tiden. Det vägde 13 632 ton och var en av de största "järnbåtarna" som arbetade på de stora sjöarna. Ingen vet hur båten sjönk, men det är mycket möjligt att den farligt höga vikten av dess last, samt de våldsamma vindarna och vågorna gjorde att fartyget sjönk. Alla 29 män ombord på båten dog och än idag har inga kroppar hittats.

Fartyg sjösatta 1958
Amerikanska lastfartyg